Појам Аре може се односити на:
 Аре (Ардени) насеље и општина у региону Шампања-Ардени, департману Ардени, Француска
 Аре (Ардени) насеље и општина у региону Аквитанија, у департману Жиронда, Француска
 Аре (река) у Швајцарској